Die Premier League 2005/06 war die 14. Saison der Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 107. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 13. August 2005 mit der Begegnung FC Everton gegen Manchester United und endete am 17. Mai 2006.

Aus der Football League kamen als Aufsteiger Sunderland, Wigan Athletic und West Ham United hinzu.

Der FC Chelsea verteidigte seinen Titel aus der vorherigen Saison erfolgreich. Sunderland musste sich nach nur einem Jahr Erstklassigkeit zusammen mit Birmingham City und West Bromwich Albion wieder aus der Premier League verabschieden. Die anderen beiden Aufsteiger hielten die Klasse, West Ham United qualifizierte sich sogar für den UEFA-Pokal, da ihr FA-Cup-Finalgegner Liverpool die Champions-League-Qualifikation erreichte.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 

In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Die Meistermannschaft des FC Chelsea 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2005/06. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 2005-06 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2005/06
Fußballsaison 2005/06